Вознесенский — посёлок в Тюменцевском районе Алтайского края России. Входит в состав Берёзовского сельсовета.

История 
Основан в 1922 г. В 1928 году выселок Вознесенский состоял из 69 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлся центром Вознесенского сельсовета Куликовского района Каменского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 81 %.

Примечания 

Населённые пункты Тюменцевского района